USS Wateree (1863) – cannoniera statunitense del 1863
 USS Wateree (ATF-117) – fleet ocean tug del giugno 1944, affondata nel novembre 1945
 USS Wateree (ATA-174) – auxiliary ocean tug del 1943

Wateree